Orde del Card, orde de cavalleria associat amb Escòcia
 Orson Scott Card (1951), escriptor estatunidenc de ciència-ficció i altres gèneres literaris 
 Flora:
 Card d'ase o calcida (Cirsium arvense)
 Card estelat (Ptilostemon), gènere de plantes amb flor de la família Asteraceae 
 Card estrellat (Atractylis gummifera,sinònim Carlina gummifera), espècie de planta verinosa dins la família asteràcia 
 Card beneit o card sant (Cnicus benedictus)
 Card cigrell (Carlina corymbosa o Carlina curetum) 
 Card coler (Cynara humilis)
 Card comú o card comestible (Cynara cardunculus)
 Card girgoler o card sant (Eryngium campestre), espècie de planta amb flors 
 Card marí (Eryngium maritimum)
 Card marià, card lleter, card de la llet de la Mare de Déu, card tacat o card burral (Silybum marianum) 
 Carduncellus
 Carduus
 Carlina
 Centaurea
 Cirsium
 Cynara
 Cnicus
 Echinops
 Herbacol
 Mantisalca
 Onopordum
 Panical o card corredor (Eryngium)
 Ptilostemon
 Silybum
 Tecnologia:
 Pokémon Trading Card Game, joc de cartes col·leccionables basat en la saga de videojocs Pokémon 
 E-card
 Secure Digital card
 Java Card, tecnologia que permet executar de manera segura petites aplicacions Java (applets) en targetes intel·ligents 
 MultiMedia Card 
 Oyster card, targeta electrònica que s'utilitza als serveis de transport públic al Gran Londres (Regne Unit)
 XD-Picture Card, format de targeta de memòria de Fujifilm i Olympus que les utilitzen per a les seves càmeres